One Night at Budokan — концертный альбом группы Michael Schenker Group, записанный 12 августа 1981 года в знаменитом зале Будокан и изданный в 1982 году.

Об альбоме 
На гастролях в Японии 1981 года зрители, несмотря на языковый барьер, принимали группу очень горячо.

Альбом включает в себя песни из первых двух альбомов MSG, а также песен Шенкера времен UFO.

В Европе спрос на эту пластинку оказался настолько велик, что, например, в Англии её цена доходила до 18 фунтов.

Список композиций 
 «Armed and Ready» — 6:20
 «Cry for the Nations» — 5:32
 «Attack of the Mad Axeman» — 4:50
 «But I Want More» — 5:24
 «Victim of Illusion» — 6:18
 «Into the Arena» — 4:45
 «On and On» — 5:32
 «Never Trust a Stranger» — 6:07
 «Let Sleeping Dogs Lie» — 7:18
 «Courvoisier Concerto» — 3:42
 «Lost Horizons» — 7:22
 «Doctor Doctor» — 5:30
 «Are You Ready to Rock» — 7:10

Участники записи 
 Гэри Барден — вокал
 Михаэль Шенкер — гитара
 Пол Рэймонд — ритм-гитара, клавишные, бэк-вокал
 Крис Глен — бас-гитара
 Кози Пауэлл — ударные

Примечания

Ссылки 
 
 

Концертные альбомы 1981 года
Концертные альбомы Chrysalis Records
Концертные альбомы, записанные в «Ниппон Будокан»